Пешечная цепь — пешки одного цвета, расположенные по диагонали и защищающие друг друга. Например, белые пешки с2 — d3 — е4; пешка с2 называется основанием цепи, остальные — её звеньями. Пешечная цепь может быть подвижной — одну из пешек (звеньев) можно продвинуть, либо заблокированной, когда пешки соперника расположены вплотную к пешечной цепи (например, белые пешки — d3, e4, f5; чёрные — d4, e5, f6). Атака пешечной цепи ведётся преимущественно против её основания (см. Подрыв пешечной цепи), так как оно, в отличие от звеньев, не защищено пешкой.

В позиции на диаграмме последовало 1… Са4 2.Лh2 Кb4, и белые сдались,
так как с проигрышем пешки с2 (основание) рушится вся пешечная цепь.

Подвижная пешечная цепь — эффективное средство атаки. Для её создания нередко осуществляется позиционная жертва фигуры. Показательна партия X. Кмох — А. Нимцович (Ниндорф, 1927): 50. … Лb4 (выигрывая) 51.cb (вынуждено, иначе 51. … Ла4 и так далее) а4 52.b5+ Кр: b5 53.Са3 с3 54.Лb1 Крс4. Поскольку слон а3 и ладья b1 скованы угрозой b3 — b2 и Крb3, чёрные могут забрать пешку d4. 55.f4 Крxd4 56.Kpf2 Kpc4 57.Kpe1 d4, 0-1 — пешечная лавина чёрных неудержима.

Примечания

Литература 
 Нимцович А., Моя система, 2 издание, перевод с немецкого, М., 1974.
 

Шахматная стратегия